Benetton Treviso steht für folgende Sportvereine:

 Benetton Treviso, italienischer Basketballverein, siehe Pallacanestro Treviso
 Benetton Rugby Treviso, italienischer Rugby-Union-Verein